Wo die Liebe hinfällt bezeichnet:

 eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1935, siehe Wo die Liebe hinfällt (1935) (I Live My Life)
 eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2005, siehe Wo die Liebe hinfällt … (Rumor Has It…)
 eine US-amerikanische Fernsehserie des Senders ABC aus den 1960er/1970er Jahren, siehe Wo die Liebe hinfällt (Fernsehserie) (Love, American Style)